Sund kan syfta på:

 Sund – smalt vattenområde
 Sund (efternamn) – ett efternamn i de nordiska länderna
 Sund IF –  fotbollsklubb från Sundsbruk, Sundsvalls kommun
 Sundhet –  ett härledningsbegrepp
 Sund (logik) – ett logiskt argument
 -sund – ett svenskt ortnamnsefterled

Geografi

Färöarna 
 Sund, Färöarna – en by

Norge 

 Sunds kommun, Hordaland fylke, tidigare kommun,

Sverige 

 Sundsbruk – en del av Sundsvalls tätort, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län, 
 Sund, Örnsköldsvik –  en stadsdel i Örnsköldsviks kommun, 
 Sund, Trosa kommun –  en ort i Södermanlands län, 
 Sunds socken – en  socken i Östergötland i Ydre härad, 
 Sunds landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951
 Sunds församling – en församling i Linköpings stift –2009
Sunds kyrka, Östergötland –  en kyrkobyggnad i Sunds kyrkby, Sunds socken i Östergötland
Sund, Ydre kommun – kyrkbyn i Sunds socken i Ydre kommun
Sunds distrikt – ett distrikt i Ydre kommun och Östergötlands län 2016–
 Sund, Uddevalla kommun – en tätort i Uddevalla kommun, 
 Sund, Norrköpings kommun –  en småort i Vånga distrikt i den västra delen av Norrköpings kommun, 
 Sund, Börstils socken

Åland 

 Sund, Åland, 
 Sunds kyrka, Åland
 Sund-Vårdö församling – en församling i Ålands prosteri inom Borgå stift

Se även
 Öresund
 Sunds kyrka